Fosksjön kan syfta på någon av följande sjöar i Älvdalens kommun:

 Övre Fosksjön
 Mellersta Fosksjön
 Yttre Fosksjön